Ахмедке́нт (кайт. Ахӏмадла шши, ) — село в Кайтагском районе Дагестана. Административный центр Сельсовета Ахмедкентский.

География 
Село Ахмедкент расположено  на высоте 561 м над уровнем моря. Ближайшие населенные пункты — Маджалис, Санчи.

История 
Даргинцы называют село «ГIяхIмалаша» («ГIяхIмадла ши»), что переводится на русский язык как «Селение Ахмада». По рассказам старейшин села, его основал один из арабов-курайшитов, которого звали Гlяхlмад (Ахмад). Основание села связано с источником воды, который находился в этом селе. Когда оно возникло, определить трудно в связи с отсутствием каких-либо документов. Можно предположить, что село существовало уже в XIll веке, а может быть, и ещё раньше.

Следы развалин старого села наблюдаются в местечке АлилацIурила хьаре, Дурхъа пир и Мисхъре. Следы древних захоронений наблюдаются в разных частях территории сельских земель и точно определить что они принадлежат одному или нескольким сёлам не возможно. 

В конце XIX века в Ахмедкенте было около 100 дворов. Сельчане, в основном, занимались земледелием, скотоводством и садоводством. Земля была в частной собственности. Средний крестьянский двор занимал площадь 1 — 1.2 гектара земли (5—7 дярхIянна хъу). Кроме того, имелись сенокосные участки (1—2 урклела мура). 

Много труда вкладывалось сельчанами на сенокосных работах, при обработке пахотных земель, садовых участков (балтIа). Из-за земли часто происходили споры, которые нередко заканчивались кровопролитием.

С февраля 1774 года по 27 июня 1774 года в Ахмедкенте в плену находился немецкий путешественник и натуралист на русской службе, академик Императорской Академии наук Самуил Готлиб Гмелин (1744—1774). В июне 1772 года Гмелин выехал морем из Астрахани в Персию, в сопровождении нескольких помощников и военной команды из 40 человек. Осмотрев восточный берег моря до Энзели, Гмелин намеревался сухим путём пройти в Кизляр. Выехав из Дербента, был взят в заложники кайтагским уцмием Амир-Хамзой. От болезней и тяжести заключения в плену академик Cамуил Готлиб Гмелин скончался 27 июня 1774 года в Ахмедкенте, похоронен в с. Каякент (Каякентский район).

Население

Известные уроженцы 
 Камбулатов, Гаджимагомед Казиевич (1892—????) — Герой Социалистического труда (8 мая 1948), звеньевой Меркенского свеклосовхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Меркенский район Джамбулской области
 Камбулатов, Гаджи Магомедович (1940—1991) — дагестанский художник
 Камбулатов, Мухтар Гаджиевич (1966) — дагестанский живописец, Народный художник Дагестана (2018)
 Чупанов, Гапиз Исаевич (1901—????) — Герой Социалистического труда (8 мая 1948), бригадир полеводческой бригады Меркенского свеклосовхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Меркенский район Джамбулской области

Примечания

Ссылки 
 Село Ахмедкент на сайте администрации Кайтагского района

Населённые пункты Кайтагского района